Дискография американской рэперши и певицы Ники Минаж состоит из четырёх студийных альбомов, трёх сборников, трёх микстейпов, ста пяти синглов (включая 40, в которых она была приглашённой звездой), пятнадцати промосинглов и шестидесяти двух музыкальных видеоклипов.

После занятий во многих музыкальных и актёрских кружках в Нью-Йорке, Минаж начала читать рэп. Она познакомилась с американским рэпером Лил Уэйном и подписала договор со звукозаписывающей компанией Young Money Entertainment. Первый коммерческий успех Минаж, как сольного артиста, состоялся при выходе её второго сингла — «Your Love», который занял 14-е место в топ Американского Billboard Hot 100 и возглавил чарт Billboard Hot Rap Songs. Это достижение сделало Минаж первой женщиной-певицей, которая возглавила этот топ с 2002 года. Следующие три сингла Минаж — «Check It Out», «Right Thru Me» и «Moment 4 Life» вошли в топ 40 хитов на Billboard Hot 100. Дебютный студийный альбом Pink Friday вышел в ноябре 2010, возглавив американский топ Billboard 200. Альбом был награждён платиновой наградой компаниями Recording Industry Association of America (RIAA) и British Phonographic Industry (BPI). Пятый сигл альбома — «Super Bass», вошёл в топ три в Hot 100 и достиг вершины в десяти разных странах, включая Австралию, Канаду и Великобританию.

С 2010 по 2012 года, Минаж входила в топ Hot 100 с десятью синглами, как приглашённая звезда, а именно: «Bottoms Up», записанный музыкантом Trey Songz, «Make Me Proud» от рэпера и автора-исполнителя Drake, ремикс композиции «Dance (A$$)» рэпера Big Sean, «Turn Me On», записанная продюсером David Guetta, «Give Me All Your Luvin'» песня певицы Madonna и «Beauty and a Beat» канадского певца Джастина Бибера.

Минаж выпустила свой второй студийный альбом Pink Friday: Roman Reloaded в апреле 2012. Он возглавил топ Billboard 200 и стал платиновым по оценке RIAA. Pink Friday: Roman Reloaded также возглавил Британский чарт UK Albums Chart, сделав этим Минаж рэпером с самым большим количеством наград за историю чарта. Главный сингл альбома — «Starships» занял 5-е место в Billboard Hot 100 и вошёл в топ 10 альбомов в других странах. «Pound the Alarm» занял 15-е место в Billboard Hot 100 и также стал международным топ-10 хитом; «Va Va Voom» вошёл в топ 40 в таких странах как Австралия, Великобритания и США. Расширенная версия альбома Pink Friday: Roman Reloaded под названием Pink Friday: Roman Reloaded The Re-Up вышла 19 ноября 2012 года. Минаж выпустила свой третий студийный альбом The Pinkprint в декабре 2014, который добрался до второй строчке в топе Billboard 200. Второй сингл альбома «Anaconda» достиг второго места в чарте Billboard Hot 100, благодаря чему стал синглом, который занял самое большое количество мест в чартах США на этот момент.

Альбомы

Студийные альбомы

Переизданные альбомы

Сборники

Микстейпы

Синглы

Как главный исполнитель

Как приглашённая звезда 

! scope="row"| «Whole Lotta Money» (Remix)(Bia при участии Ники Минаж)
| rowspan="1"| 2021

Промосинглы

Другие песни, попавшие в чарты

Появления в песнях

См. также 
 Видеография Ники Минаж
 Список песен Ники Минаж

Источники 
Официальный сайт

Nicki Minaj на AllMusic

Примечания 

Ники Минаж
Ники Минаж
Ники Минаж
Ники Минаж